Nimitz pode referir-se a:

 Nimitz - uma classe de super-porta-aviões;
 USS Nimitz - um porta-aviões da classe Nimitz.
 Chester Nimitz - almirante da marinha norte-americana.
 Havanir Nimtz - política brasileira.

Desambiguação